Der Begriff Misericordia bezeichnet:

 das lateinische Wort für Barmherzigkeit
 den Gnadengeber, einen Dolch
 in der römischen Mythologie die Entsprechung zur griechischen Gottheit Eleos
 Misericordia (Modelabel)
 Monatliche Zeitschrift der Barmherzigen Brüder in Bayern, seit 1949

Siehe auch
Miserikordie
Misericordias Domini
Dio Padre Misericordioso